Il termine Dorado è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "dorato", ovvero "d'oro", e può assumere diversi significati:

Astronomia 
Dorado – costellazione meridionale.

Geografia
Dorado – città dell'Argentina.
Dorado – città di Porto Rico.

Musica 
 Dorado – singolo di Mahmood del 2020

Persone 
Javier Dorado – calciatore spagnolo.
José Antonio Dorado – calciatore spagnolo.
Pablo Dorado – calciatore uruguaiano.

Altro 
Dorado può riferirsi a numerose specie di pesci:
Carassius auratus – pesce rosso d'acqua dolce.
Coryphaena equiselis – pesce pelagico dei Corifenidi.
Coryphaena hippurus – pesce pelagico dei Corifenidi.
Pimelodidae – famiglia di pesci dell'ordine Siluriformes.
Dorado Wings – compagnia aerea portoricana.
Aeroporto Dorado – aeroporto civile di Dorado, in Porto Rico.
USS Dorado (SS-248) – sottomarino statunitense.
USS Dorado (SS-526) – sottomarino statunitense.

Pagine correlate 
Eldorado (disambigua)
Dourado